Реннмуле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 23 км на захід від Парижа, 8 км на північний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Реннмулен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Реннмулен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін